Název Slavíkov nese více obcí:
 Slavíkov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod

… nebo částí obcí:
 Slavíkov (Budětsko) – část obce Budětsko v okrese Prostějov
 Slavíkov (Horní Radechová) – část obce Horní Radechová v okrese Náchod
 Slavíkov (Vlastibořice) – část obce Vlastibořice v okrese Liberec

Podobné názvy 
 Slavkov

Externí odkazy